La rue Paul-Vaillant-Couturier peut désigner :
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Alfortville ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Argenteuil ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Bagnolet ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Bondy ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Clamart ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Levallois-Perret ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Nanterre ;
 la rue Paul-Vaillant-Couturier à Noisy-le-Sec.

Ces rues ont été nommées en l'honneur de Paul Vaillant-Couturier, (1892-1937), écrivain, journaliste et homme politique français, cofondateur du Parti communiste français.

Odonyme se référant à un homme
Odonyme se référant à une personnalité